

Anno 
 496 o 496 a.C.

Codici 
 496 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bishopstoke, nell'Hampshire, in Inghilterra

Matematica 
 496 – numero